tołpyga biała (Hypophthalmichthys molitrix)
 tołpyga pstra (Aristichthys nobilis)